Die Oberliga Südwest 1984/85 war die siebente Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Der FSV Salmrohr wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der er in der Südgruppe allerdings denkbar knapp mit einem Punkt Rückstand zu einem Aufstiegsplatz scheiterte. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der 1. FSV Mainz 05 teil, der allerdings schon in der Vorrunde ausschied.
Die Vereine FC Ensdorf als Aufsteiger, der FC St. Wendel und der SV Leiwen stiegen in die Verbandsligen ab. Dabei scheiterten die Ensdorfer nur durch das schlechtere Torverhältnis gegenüber den Vereinen aus Mayen und Elversberg. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der FSV Saarwellingen (Saar), der FK Clausen (Südwest) und der VfL Hamm/Sieg (Rheinland) als jeweiliger Verbandsligameister auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1984/85 bei f-archiv.de

1984
Fußballsaison 1984/85